Carl Kilpatrick – ex cestista statunitense
Carolyn Cheeks Kilpatrick – politica statunitense
Judson Kilpatrick – ufficiale statunitense
Kwame Kilpatrick – politico statunitense
Nancy Kilpatrick – scrittrice canadese
Patrick Kilpatrick – attore statunitense
Sean Kilpatrick – cestista statunitense
William Heard Kilpatrick – pedagogista statunitense.